Gineta puede hacer referencia a:

 La gineta, mamífero carnívoro.
 La Gineta, municipio de la provincia de Albacete (España).
Gineta, forma de montar a caballo.